«Them» () — студийный концептуальный альбом Кинга Даймонда, выпущенный Roadrunner Records в 1988 году.

«Them» — первая часть концептуальной дилогии о психически больной бабушке Кинга, вторая часть — альбом Conspiracy.

Краткий сюжет 
Юный Кинг с матерью и сестрёнкой Мисси встречают возвратившуюся из психиатрической клиники бабушку. В первую же ночь Кинг слышит странные голоса и в замочную скважину видит бабушку, пьющую чай. Она сидит одна и с кем-то разговаривает, а чашки с чайником странным образом двигаются в воздухе. Кинг немедленно возвращается в постель.

Однажды, среди ночи, бабушка будит Кинга и говорит, что настало время за чашкой чая рассказать ему про Эймон — их дом. Она прокалывает руку спящей матери Кинга и добавляет её кровь в чайник. Маленькая Мисси пытается убедить Кинга помочь ей, но его рассудок затуманен «их» голосами. Озабоченная состоянием матери сестра разбивает чайник. В ответ «они» разрубают её топором на куски, а останки бросают в камин. Кинг пробуждается от «их» чар и, спотыкаясь, бросается на улицу, вспоминая произошедшие события.

Кинг приходит в себя и, поняв, что «их» влияние вне дома гораздо меньше, выманивает бабушку на улицу и убивает её. Голоса Эймона продолжают преследовать мальчика. После допроса его отправляют в психиатрическую больницу.

Спустя годы Кинга отпускают. Он возвращается домой, где встречает бабушку. И голоса Эймона всё ещё звучат.

Список композиций

Бонус-треки ремастер-версии

Участники записи 
 King Diamond — вокал
 Энди Ла Рок — гитара
 Пит Блакк — гитара
 Хал Патино — бас-гитара
 Микки Ди — ударные

Сессионные музыканты 
 Роберто Фалькао — клавишные

Примечания 

Альбомы King Diamond
Концептуальные альбомы
Альбомы Roadrunner Records